Le patronyme néerlandais van Dijk ou  renvoie vers une provenance : une digue (du nl. dijk).

Personnalités 

 Arthur van Dijk (1963-), un homme politique néerlandais ;
 Daan van Dijk (1907-1986), un cycliste néerlandais ;
 Dick van Dijk (1946-1997), un joueur néerlandais de football ;
 Edith van Dijk (1973-), une nageuse néerlandaise ;
 Eleonora van Dijk (1987-), une coureuse cycliste néerlandaise ;
 Gé van Dijk (1923-2005), un joueur néerlandais de football ;
 Jasper van Dijk (1971-), un homme politique néerlandais ;
 Ko van Dijk (1916-1978), un acteur néerlandais de théâtre et de télévision ;
 Nel van Dijk (1952-), une femme politique néerlandaise ;
 Nova van Dijk, (1976-), une actrice, réalisatrice, scénariste néerlandaise
 Peter Van Dijk (1929-1997), un danseur, chorégraphe et maître de ballet allemand ;
 Peter van Dijk (1986-), un coureur cycliste néerlandais ;
 Rob van Dijk (1969-), un joueur néerlandais de football ;
 Sergio van Dijk (1982-), un joueur néerlandais de football ;
 Stefan van Dijk (1976-), un coureur cycliste néerlandais ;
 Teun A. van Dijk (1943-), un linguiste néerlandais ;
 Virgil van Dijk (1991-), un joueur néerlandais de football ;
 Wendy van Dijk (1971-), une actrice et présentatrice de télévision néerlandaise.

Voir aussi

Notes et références